Hypodematium är ett släkte av ormbunkar. Hypodematium ingår i familjen Hypodematiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Hypodematium